Боннво́-ле-Прієре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 17 км на південний схід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1 січня 2016 року Боннво-ле-Прієре було приєднано до муніципалітету Орнан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Боннво-ле-Прієре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Боннво-ле-Прієре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ду